Жофроа II Вилерден (1195 - 1246) је био кнез Ахаје. Био је син Жофруе I Вилердена.

Породично стабло 

Рођени 1195.
Умрли 1246.
Ахајски кнежеви